

Patronyme
 Scott Milanovich, (1973- ), est un joueur et entraineur américain de football américain et de football canadien.
 Tom Milanovich, (1954-2003), fut un acteur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme